Szymkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Zabłoć.
 Szymkowszczyzna – dawna kolonia i leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.